Telex bezeichnet: 
 Telex, ein für Fernschreiber ausgelegtes Telekommunikationsnetz
 Telex (Eingabemethode), eine Eingabemethode für die vietnamesische Sprache
 Telex Communications, ein US-amerikanischer Hersteller von Audiogeräten, der 2006 von der Robert Bosch GmbH aufgekauft wurde
 Telex Computer, ein 1972 gegründeter Computerhersteller, der 1988 mit Memorex fusionierte
 Tele-X, ein skandinavischer Fernsehsatellit außer Dienst
 Telex (Band), eine belgische Musikband
Planet Telex, ein Song der englischen Rockband Radiohead
 Telex (Software), eine Software der University of Michigan zum Umgehen von Internetsperren
 telex.hu, ein 2020 gegründetes ungarisches Nachrichtenportal

Siehe auch:

Abkürzung